Пересунько Сергій Іванович — народний депутат Верховної Ради України 3-го скликання.
 Пересунько Тамара Костянтинівна — кандидат філологічних наук, професор.
 Тіна Пересунько (* 1982) — український історик-джерелознавець, журналіст і сценарист, засновниця Інституту Леонтовича.
 Пересунько Юрій Михайлович — український журналіст, редактор.

Прізвища